Loïc Mallié (1947-), organiste français ;
 Richard Mallié (1948-), homme politique français ;
 Vincent Mallié (1973-), auteur de bande dessinée français.